Stare Kurowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lubusz
 gmina de Stare Kurowo, une gmina de la powiat de Strzelce Krajeńskie ;
 Stare Kurowo, un village et chef-lieu de cette gmina.